Barlow je priimek več oseb:
 Alfred Edmund Barlow, britanski general
 Francis Channing Barlow, ameriški general, politik in odvetnik
 Jocelyn Arthur Barlow, britanski general
 John Whitney Barlow, ameriški general
 Peter Barlow, angleški matematik in fizik